Соревнования по кёрлингу в рамках зимних Азиатских игр 2017 года проходили с 18 по 24 февраля 2017 в городе Саппоро (Япония), на арене Sapporo Curling Stadium. Разыгрывались 2 комплекта наград — среди мужских и женских команд. Турнир по кёрлингу был включен в программу Игр в третий раз (после Игр в 2003 и 2007).

В соревнованиях приняли участие 6 мужских и 5 женских команд (Тайвань выставил на соревнования только мужскую команду). Впервые в турнирах по кёрлингу на зимних Азиатских играх приняли участие мужская и женская команды Катара.

В мужском турнире победителями (впервые за историю Азиатских игр) стала сборная Китая, второе место заняла сборная Японии, третье место — сборная Республики Корея.

В женском турнире победителями (впервые за историю Азиатских игр) стала сборная Китая, второе место заняла сборная Республики Корея, третье место — сборная Японии.

Медальный зачёт

Медалисты

Формула турнира 
Сначала команды на групповом этапе играют по круговой системе в один круг. При определении распределения мест по результатам группового этапа при равенстве количества побед распределение мест производится по результатам предварительной серии бросков в дом (), команда с меньшим расстоянием камней от центра дома занимает более высокое место. Четыре лучшие команды выходят во второй этап, плей-офф, где играют по олимпийской системе. В одном полуфинале встречаются команды, занявшие в группе 1-е и 4-е место, в другом — занявшие 2-е и 3-е место. Победители финалов встречаются в финале, проигравшие — в матче за 3-е место.

Мужчины

Составы команд

Групповой этап 
Турнирная таблица (итоговое положение команд)

  команды, выходящие в плей-офф

Плей-офф 

Полуфиналы. 22 февраля, 13:30

Матч за 3-е место. 23 февраля, 13:30

Финал. 24 февраля, 13:30

Итоговая классификация

Женщины

Составы команд

Групповой этап 
Турнирная таблица (итоговое положение команд)

  команды, выходящие в плей-офф

Плей-офф 

Полуфиналы. 22 февраля, 18:00

Матч за 3-е место. 23 февраля, 18:00

Финал. 24 февраля, 18:00

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Результаты мужского турнира | сайт результатов и статистики Всемирной федерации кёрлинга
 Результаты женского турнира | сайт результатов и статистики Всемирной федерации кёрлинга
 Официальный сайт зимних Азиатских игр 2017
 Зимние Азиатские игры 2017 - Сайт Олимпийского совета Азии

2017
Кёрлинг
Международные соревнования по кёрлингу в Японии
Февраль 2017 года
Международные спортивные соревнования в Саппоро